Нетрокона:

 Нетрокона — город на северо-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Нетрокона — округ на северо-востоке Бангладеш, в области Маймансингх. 
 Нетрокона-Садар — подокруг на северо-востоке Бангладеш. Входит в состав округа Нетрокона.